Martin Fourcade (født 14. september 1988 i Céret) er en fransk skiskytte. Fourcade har vundet adskillige medaljer ved både VM i skiskydning og ved de Olympiske Lege og desuden samlet vinder af World Cup'en syv gange i træk, hvilket er rekord for både mænd og kvinder.

Martin Fourcade startede med skiskydning i 2002 og fulgte dermed i sin storebror Simon Fourcades fodspor. De har yderligere en bror Brice Fourcade. Martin Fourcade deltog i en international konkurrence for første gang i 2006 og vandt bronze ved junior-VM i 2007.

Resultater 
Pr. sæsonen 2017/18

Olympiske lege, placeringer

Verdensmesterskaberne, placeringer

World Cup samlede stilling

Individuelle sejre

Stafet sejre

Se også 
VM i skiskydning

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 
 

Skiskytter fra Frankrig
Deltagere for Frankrig ved vinter-OL 2010
Deltagere for Frankrig ved vinter-OL 2014
Medaljevindere ved vinter-OL 2014
Medaljevindere ved vinter-OL 2010
Skiskytter ved vinter-OL 2014
Skiskytter ved vinter-OL 2010
Medaljevindere ved vinter-OL 2018
Skiskytter ved vinter-OL 2018